Zbigniew Lanckoroński (ok. 1360–1425) –  marszałek koronny
 Zbigniew Lanckoroński (zm. 1619) – podkomorzy sandomierski
 Zbigniew Lanckoroński – starosta skalski
 Zbigniew Jan Lanckoroński (zm. 1678) – sekretarz królewski, proboszcz wodzisławski, małogoski i sędziszowski, kanonik poznański, krakowski i płocki